Bohnenblust ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Bohnenblust (1770–1841), Schweizer Politiker und Richter
 Anne-Marie Bohnenblust (1897–1960), Schweizer Fabrikfürsorgerin
 Frederic Bohnenblust (1906–2000), US-amerikanischer Mathematiker schweizerischer Herkunft
 Gottfried Bohnenblust (1883–1960), Schweizer Germanist, Komponist und Schriftsteller

Bohnenblust bezeichnet ferner:
 (15938) Bohnenblust, Asteroid des Hauptgürtels